Premyer Liqası (2007/2008)
 Premyer Liqası (2008/2009)
 Premyer Liqası (2009/2010)
 Premyer Liqası (2010/2011)
 Premyer Liqası (2011/2012)
 Premyer Liqası (2013/2014)